Das Apia International Sydney 2015 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2015. Das Hartplatzturnier der Kategorie Premier fand vom 11. bis zum 16. Januar 2015 in Sydney statt, zeitgleich mit dem WTA-Turnier in Hobart (Kategorie: International).

Die topgesetzte Simona Halep sagte ihre Teilnahme wegen einer Magen-Darm-Erkrankung kurz vor Turnierbeginn ab.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Apia International Sydney 2015 fand vom 9. bis zum 11. Januar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel für das Hauptfeld des Turniers. Dazu kam noch ein Lucky Loser.

Die folgenden Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers

Einzelnachweise 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Sydney